Timing est le substantif verbal du verbe anglais to time.

 Ce mot est parfois employé en français (anglicisme) comme synonyme de :
 synchronisation
 temps
 moment
 minutage

 Timing est un manhwa de Kang Full.
 Timing était un label indépendant français du disque, dans les années 1970.